Андре Галван (* 1982) — бразильський боєць змішаного стилю, чемпіон світу.
 Анріке Галван (1895—1970) — португальський військовик, організатор спроби повстання проти влади Салазара (1961).
 Буено Галван (* 1950) — бразильський спортивний коментатор.
 Дуарте Галван (1445/1446 — 1517) — португальський дипломат й історіограф.
 Діонісіо Гонсалвес Ребело Галван (? — 1765) — губернатор португальського Тимору.
 Кевін Галван (* 1996) — панамський футболіст, захисник клубу «Спортінг» (Сан-Мігеліто).
 Лула Галван (* 1962) — бразильський джазовий гітарист.
 Маркус Галван (* 1982) — бразильський боєць змішаного стилю.
 Мауро Галван (* 1961) — бразильський футболіст, захисник. По завершенні ігрової кар'єри — тренер.
 Тіаго Галван (* 1989) — бразильський футболіст.
 Карлос Галван де Мело (1921—2008) — португальський військовий і політичний діяч.
 Антоніу ді Сант-Ана Галван (1739—1822) — католицький святий.
 Джефферсон де Олівейра Галван (* 1983) — бразильський футболіст, воротар клубу «Ботафого».

 Галван — муніципалітет в Бразилії, входить у склад штату Санта-Катаріна.
Португальські прізвища